FAI Высшая лига 2008 () — 88-й сезон чемпионата Ирландии с момента его основания. Титул не смог защитить клуб «Дроэда Юнайтед».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com
 Статистика на soccerway.com

2008
Ирландия
2008 год в Ирландии